101-й выпуск Джиро д’Италия — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Италии и Израиля с 4 по 27 мая 2018 года. Старт в 13-й раз в истории состоялся за пределами Италии, в столице Израиля — Иерусалимe. Финишировала гонка в Риме. Впервые в истории всех гранд-туров гонка прошла за пределами Европы.

Участники

Маршрут 
18 сентября 2017 года в Иерусалиме, в присутствии министра спорта Италии Луки Лотти, министров Израиля по культуре и спорта Мири Регев и туризму Ярив Левина были официально объявлены первые три этапа.

Первая неделя 
Джиро 2018 стартовало в Израиле, где прошли первые три этапа. Они были посвящены памяти Джино Бартали, чьё имя значится в Саду Праведников национального мемориала Яд ва-Шем. Стартовый этап был представлен индивидуальной гонкой.

Вторая неделя

Третья неделя

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Джиро д’Италия